Die Fußball-Oberliga Nord 1987/88 war die vierzehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Zweitligaabsteiger Eintracht Braunschweig wurde Meister und qualifizierte sich wie Vizemeister VfL Wolfsburg für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Dort belegten die Braunschweiger in der Nordgruppe den zweiten Rang und kehrten nach einjähriger Abwesenheit in die 2. Liga zurück. Wolfsburg dagegen wurde Fünfter und verblieb in der Oberliga.

An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Drittplatzierte VfB Oldenburg teil, wo die Mannschaft im Finale im heimischen Stadion Donnerschwee gegen Eintracht Trier nach Elfmeterschießen verlor.

In eine der untergeordneten Verbandsligen stiegen TSR Olympia Wilhelmshaven und Atlas Delmenhorst ab. Durch den Aufstieg von Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga stieg im Gegenzug zur Folgesaison neben TuS Hoisdorf und SFL Bremerhaven auch der VfL Herzlake in die Oberliga Nord auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 305 Spielen kamen 401.721 Zuschauer (ø 1.317 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
15.784 Eintracht Braunschweig – VfL Wolfsburg (12. Spieltag)

 Niedrigste Zuschauerkulisse
130 SV Atlas Delmenhorst – Altona 93 (23. Spieltag)

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Entscheidungsspiel um den dritten Aufsteiger 

|}

Literatur

Weblinks 
 

1987
Fußballsaison 1987/88